Gasthof zur Krone steht für:

 Gasthof zur Krone (Wemding)
 Gasthof zur Krone (Pfaffenhausen)
 Gasthaus zur Krone (Kempten)

Siehe auch: 
 Gasthaus zur Krone